Fulton County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Fulton County, Arkansas 
 Fulton County, Georgia  
 Fulton County, Illinois 
 Fulton County, Indiana 
 Fulton County, Kentucky 
 Fulton County, New York 
 Fulton County, Ohio 
 Fulton County, Pennsylvania